River Calder ist der Name folgender Fließgewässer im Vereinigten Königreich:

in England:
 River Calder (Wyre), Nebenfluss des Wyre in Lancashire
 River Calder (Ribble), Nebenfluss des River Ribble in Lancashire
 River Calder (Aire), Nebenfluss des River Aire in Yorkshire
 River Calder (Cumbria), Fluss in Cumbria

in Schottland:
 River Calder (Spey), Nebenfluss des Spey
 River Calder (Renfrewshire), Fluss in Renfrewshire

Siehe auch:
 Calder River